Maker steht für:

 Maker, eine Subkultur
 eine seemännische Umschreibung für einen Vorschlaghammer
 eine Aldeia auf der osttimoresischen Insel Atauro, siehe Maquer
 ein Dorf in der gleichnamigen Aldeia auf Atauro, siehe Maquer (Ort)

Maker ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Maker (* um 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thon Maker (* 1997), südsudanesisch-australischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Macker